Obrutschew ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Nikolajewitsch Obrutschew (1830–1904), russischer General
 Pauline von Obrutschew († 1917), deutsche Publizistin in Russland
 Sergei Wladimirowitsch Obrutschew (1891–1965), sowjetischer Geologe

Siehe auch:
 Obruchev Hills, Hügelgruppe im Königin-Marie-Land, Antarktika
 Mount Obruchev, Berg im Georg-V.-Land, Antarktika